Marette bezeichnet

 ein spezielles Brot der französischen Küche, siehe Bouillabaisse
 Jacques Marette, französischer Politiker (1922–1984)